Cordillera Central puede referirse a los siguientes sistemas montañosos:

América 
 Cordillera Central (Bolivia);
 Cordillera Central (Colombia);
 Cordillera Central (Costa Rica);
 Cordillera Central (Panamá)/Cordillera de Talamanca;
 Cordillera Central (Perú);
 Cordillera Central (Puerto Rico);
 Cordillera Central (La Española);
 Cordillera Central (Trinidad y Tobago).

Asia 
 Cordillera Central Iraní
 Cordillera Central (Kamchatka);
 Cordillera Central (Filipinas);
 Cordillera Central (Taiwán);
 Cordillera Central (Nueva Guinea).

Europa 
 Cordillera central (Albania).

 Oceanía 
 Cordillera Central (Australia).